

Відомі носії 

 Лопатін Агапіт — Архимандрит Агапит — релігійний та освітній діяч в Україні в часи Російської імперії.
 Лопатін Анатолій Олексійович (1920—1945) — командир 463-го стрілецького полку (118-а стрілецька дивізія, 5-а гвардійська армія, 1-й Український фронт), майор.
 Лопатін Герман Олександрович (1845—1918) — російський політичний діяч, революціонер, член Генеральної ради Першого інтернаціоналу.
 Лопатін Ігор Костянтинович (1923—2012) — радянський білоруський ентомолог, зоогеограф, доктор біологічних наук, професор.
 Лопатін Михайло Олексійович (1940) — український військовик та науковець. Генерал-полковник. Кандидат військових наук.
 Лопатін Олексій Костянтинович (1939) — український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор.

Також 
 Лопатин